В 2016 году Женская сборная России по волейболу приняла участие в трёх официальных турнирах, проводимых под эгидой ФИВБ и ЕКВ.

Турниры и матчи

Европейский олимпийский отборочный турнир 

Россия: Щербань (14 очков), Обмочаева (12), Косьяненко (1), Фетисова (1), Кошелева (16), Заряжко (5), Малова — либеро. Выход на замену: Старцева, Малых (1), Любушкина (3), Соколова (3), Ходунова (1).  
Польша: Верблиньска, Поланска, Пыця, Волош, Ягело, Сковроньска-Долата, Май — либеро. Выход на замену: Курниковска, Бельцик, Томся, Грейман.

Россия: Щербань (4), Любушкина, Обмочаева (18), Старцева (3), Кошелева (20), Заряжко (6), Малова — либеро. Выход на замену: Косьяненко, Малых, Ходунова, Фетисова, Соколова.  
Италия: Гуиджи, Чентони, Ферретти, Кирикелла, Дель Коре, Л.Бозетти, М.Ди Дженнаро — либеро, Сансонна — либеро. Выход на замену: Орро, Диуф, Эгону, Данези.

Россия: Щербань (3), Обмочаева (20), Старцева (2), Фетисова (3), Кошелева (15), Заряжко (6), Малова — либеро, Ежова — либеро. Выход на замену: Косьяненко, Малых (3), Соколова.  
Бельгия: Дирикс, Хейрман, Лейс, Альбрехт, ван Хеке, Руссо, Куртуа — либеро. Выход на замену: ван де Вивер, Лемменс, ван де Стене.

Россия: Щербань (14), Обмочаева (14), Косьяненко, Фетисова (4), Кошелева (22), Заряжко (10), Малова — либеро. Выход на замену: Старцева (7), Малых (1), Любушкина, Соколова.  
Турция: Г.Кырдар, Акман, Айдемир-Акйол, Озсой, Эрдем-Дюндар, Демир-Гюлер, Карадайи — либеро, Орге — либеро. Выход на замену: Онал, О.Чемберджи-Кырдар, Услупехливан, Токсой-Гуидетти, Йылмаз.

Россия: Щербань (10), Обмочаева (24), Старцева (3), Фетисова (2), Кошелева (23), Заряжко (8), Малова — либеро. Выход на замену: Косьяненко (1), Малых (1), Любушкина (3), Ходунова.  
Нидерланды: Белин, де Крёйф, Балкестейн-Гротхёйс, Слютьес, Бёйс, Дейкема, Стам-Пилон — либеро, Книп — либеро. Выход на замену: Столтенборг, Питерсен, Колхас, Плак, Стенберген, Схот.

Как и четырьмя годами ранее, европейский олимпийский квалификационный турнир прошёл в столице Турции Анкаре с участием 8 команд. Сборная России, стартовав с тяжелейшей победы над Польшей, в дальнейшем последовательно победила ещё четырёх своих соперников и уверенно завоевала единственную олимпийскую путёвку, разыгрывавшуюся на этом турнире. При этом состав финалистов оказался идентичен финалу чемпионата Европы трёхмесячной давности, в котором сборная России также оказалась сильнее команды Нидерландов.

Гран-при 

Россия: Щербань (10 очков), Заряжко (12), Любушкина (2), Гончарова (Обмочаева) (29), Косьяненко (2), Фетисова (3), Ильченко (7), Малова — либеро. Выход на замену: Бабешина, Малых, Малыгина, Старцева (1).  
Нидерланды: Белин, де Крёйф, Балкестейн-Гротхёйс, Слютьес, Бёйс, Дейкема, Стам-Пилон — либеро. Выход на замену: Столтенборг, Плак, Колхас, Схот, Стенберген, Питерсен.

Россия: Щербань (10), Заряжко (7), Гончарова (7), Косьяненко, Ильченко (9), Самойленко (9), Малова — либеро. Выход на замену: Бабешина, Малых (9), Старцева (1), Малыгина (1), Любушкина (1).  
Бельгия: Херботс, Хейрман, Лейс, Гробельна, Лемменс, ван де Вейвер, де Тант — либеро. Выход на замену: Бибаув, Руссо, ван Гестел, Альбрехт.

Россия: Щербань (9), Заряжко (10), Гончарова (19), Косьяненко, Ильченко (14), Самойленко (1), Малова — либеро, Ежова — либеро. Выход на замену: Бабешина (3), Малыгина (3), Фетисова (9), Старцева, Малых (3).
Турция: Акман, Услупехливан, Баладын, Онал, Айдынлар, Юртдагюлен, Орге — либеро. Выход на замену: Йылмаз, Дурул, Арысан, Йылдырым.

Россия: Заряжко (11), Гончарова (18), Косьяненко (2), Фетисова (14), Кошелева (7), Ильченко (5), Малова — либеро. Выход на замену: Бабешина, Малых, Малыгина (7), Старцева.  
Нидерланды: Белин, Плак, де Крёйф, Балкестейн-Гротхёйс, Слютьес, Дейкема, Схот — либеро. Выход на замену: Столтенборг, Питерсен, Книп, Стенберген, Бёйс.

Россия: Заряжко (13), Малыгина (1), Гончарова (23), Косьяненко, Фетисова (1), Ильченко (9), Малова — либеро. Выход на замену: Старцева (3), Малых (6), Любушкина (1), Самойленко (4), Бабешина.  
Таиланд: Нуэкчанг, Бамрунгсук, Апиньяпонг, Кокрам, Томком, Конгьот, Панной — либеро, Саниткланг — либеро. Выход на замену: Бундасак, Моксри, Помла.

Россия: Заряжко (11), Гончарова (24), Косьяненко (1), Фетисова (8), Кошелева (23), Ильченко (10), Малова — либеро. Выход на замену: Старцева, Малых (4), Бабешина, Малыгина (1).  
Италия: Ортолани, Малинов, Гуиджи, Чентони, Кирикелла, Дель Коре, М.Ди Дженнаро — либеро. Выход на замену: Спирито, Данези, Силла, Диуф.

Россия: Щербань (5), Заряжко (9), Гончарова (20), Косьяненко (3), Фетисова (4), Кошелева (19), Малова — либеро. Выход на замену: Бабешина (2), Малыгина, Ильченко (5), Старцева, Самойленко (5).  
Сербия: Буша, Бракочевич, Огненович, Велькович, Николич, Стеванович, Чебич — либеро, Попович — либеро. Выход на замену: Живкович, Малешевич, Бошкович, Рашич.

Россия: Щербань (6), Заряжко (13), Гончарова (21), Косьяненко (3), Фетисова (7), Кошелева (12), Малова — либеро, Ежова — либеро. Выход на замену: Старцева, Малыгина, Ильченко (3), Бабешина, Самойленко (3).  
Таиланд: Коэтпрат, Нуэкчанг, Бундасак, Апиньяпонг, Кокрам, Конгьот, Панной — либеро, Саниткланг — либеро. Выход на замену: Кантонг, Бамрунгсук, Помла, Моксри.

Россия: Заряжко (13), Гончарова (24), Бабешина (5), Кошелева (14), Ильченко (3), Самойленко (1), Малова — либеро. Выход на замену: Старцева (1), Малыгина (4), Щербань (7), Любушкина (1), Фетисова (3).  
Япония: Миясита, Отакэ, Набея, Симамура, Сакода, Инуэ, Сато — либеро. Выход на замену: Дзаясу, Кога, Тасиро.

Россия: Щербань (9), Заряжко (6), Гончарова (12), Косьяненко, Фетисова (4), Малых (1), Малова — либеро. Выход на замену: Бабешина, Ильченко (2), Старцева, Малыгина (4), Самойленко (3).  
Бразилия: Фабиана, Дани Линс, Таиса, Наталия, Шейла, Фе Гарай, Лея — либеро. Выход на замену: Роберта, Габи, Жаклин, Жусели.

Россия: Щербань (11), Заряжко (5), Гончарова (27), Косьяненко, Фетисова (7), Ильченко (12), Малова — либеро. Выход на замену: Старцева, Малых, Бабешина.  
Таиланд: Нуэкчанг, Тинкао, Ситтирак, Томком, Кантонг, Конгьот, Буакэу — либеро, Панной — либеро. Выход на замену: Коэтпрат, Апиньяпонг, Кокрам.

Россия: Щербань (4), Заряжко (5), Гончарова (14), Косьяненко (2), Фетисова (7), Ильченко (7), Малова — либеро, Ежова — либеро. Выход на замену: Старцева, Малых (1), Малыгина (1).  
США: Э.Глэсс, Адамс, Ларсон-Бёрбак, Мёрфи, Хилл, Акинрадево, Бэнуорт — либеро. Выход на замену: Ллойд, Робинсон, Лоу.

Россия: Щербань (13), Заряжко (11), Гончарова (29), Косьяненко (1), Фетисова (12), Ильченко (9), Малова — либеро, Ежова — либеро. Выход на замену: Старцева, Малых (4), Малыгина (1), Любушкина.
Нидерланды: Белин, Плак, де Крёйф, Слютьес, Бёйс, Дейкема, Книп — либеро. Выход на замену: Питерсен, Столтенборг, Схот, Стенберген.

После окончания чемпионата России объявили о завершении карьеры многолетние лидеры сборной России Любовь Соколова и Екатерина Гамова и стало ясно, что в преддверии Олимпиады главный тренер Юрий Маричев не может на них рассчитывать. В составе национальной команды России дебютировала лишь одна волейболистка — Дарья Малыгина. Кроме этого вновь была призвана в сборную опытная связующая Марина Бабешина. В сезоне 2016 Мировой Гран-при рассматривался прежде всего как генеральная репетиция перед Олимпийскими играми.

Предварительный этап Гран-при сборная России завершила на 3-м месте и вышла в финальную стадию розыгрыша, которая прошла в столице Таиланда Бангкоке. В своей группе финального этапа россиянки уступили Бразилии и не без труда переиграли команду Таиланда, а в полуфинале ничего не смогли противопоставить сборной США. В матче за «бронзу» с командой Нидерландов российские волейболистки вели 2:0 и имели несколько матч-болов в 3-й партии, но не смогли их реализовать, после чего в игре наступил перелом и голландки, выиграв ещё две партии, оставили сборную России без медалей розыгрыша.

Олимпийские игры 

Россия: Щербань (9), Заряжко (4), Гончарова (14), Косьяненко (8), Фетисова (8), Кошелева (12), Малова — либеро. Выход на замену: Малыгина (2), Ветрова, Ежова. 
Аргентина: Низетич, Фреско, Соса, Ласкано, Фернандес, Кастильоне, Риццо — либеро. Выход на замену: Акоста, Бускетс Рейес.

Россия: Щербань (1), Заряжко (7), Гончарова (22), Косьяненко (1), Фетисова (8), Кошелева (22), Малова — либеро. Выход на замену: Малыгина, Ветрова, Воронкова (13), Самойленко (5). 
Южная Корея: Ли Хё Хи, Ким Хи Чжин, Ли Чже Ён, Ким Ён Гун, Ким Со Чжи, Ян Хё Чжин, Ким Хэ Ран — либеро. Выход на замену: Нам Чжи Ён, Пак Чжон А, Пэ Ю На, Юм Хе Сон.

Россия: Щербань (1), Заряжко (4), Гончарова (19), Косьяненко (2), Фетисова (4), Кошелева (19), Малова — либеро. Выход на замену: Малыгина, Ветрова (2), Воронкова (7), Самойленко (2). 
Камерун: Фотсо Могунг, Нана Чуджанг, Абоа Мбеза, Мома Басоко, Кулла, Абдулкарим, Насер — либеро. Выход на замену: Бодо Эсисима, Нгон Нтаме.

Россия: Щербань (12), Заряжко (8), Гончарова (20), Косьяненко (1), Фетисова (8), Кошелева (13), Малова — либеро. Выход на замену: Малыгина (1), Ветрова (3), Ежова. 
Япония: Нагаока, Кимура, Набэя, Симамура, Араки, Тасиро, Сато — либеро. Выход на замену: Миясита, Исии, Сакода, Ямагути, Дзаясу.

Россия: Щербань (10), Заряжко (7), Гончарова (19), Ветрова (1), Фетисова (4), Кошелева (12), Малова — либеро. Выход на замену: Малыгина, Косьяненко (1), Ежова, Самойленко (2). 
Бразилия: Фабиана, Дани Линс, Таиса, Наталия, Шейла, Фе Гарай, Лея — либеро. Выход на замену: Жаклин, Габи, Фабиола.

Россия: Щербань (1), Заряжко (4), Гончарова (10), Косьяненко, Фетисова (1), Кошелева (17), Малова — либеро. Выход на замену: Ветрова, Воронкова (3), Самойленко (3), Малыгина, Ежова. 
Сербия: Малешевич, Михайлович, Огненович, Стеванович, Рашич, Бошкович, Попович — либеро. Выход на замену: Бракочевич, Живкович, Велькович, Буша.

По разным причинам состав сборной России накануне Олимпиады подвергся значительным корректировкам. По сравнению с завершившимся менее месяца назад Гран-при вне заявки оказались Старцева, Малых, Ильченко, Любушкина и Бабешина. Неожиданно для многих в состав были включены связующая Вера Ветрова (после 6-летнего перерыва в выступлениях за сборную) и нападающая-доигровщица Ирина Воронкова, для которой это стало дебютом в национальной команде страны.

После четырёх матчей сборная России возглавляла турнирную таблицу в своей группе, но поражение в заключительном туре группового этапа от Бразилии оставило российских волейболисток на втором месте и в четвертьфинале им досталась команда Сербии, поединки с которой в последние годы традиционно складывались для российской сборной очень непросто. В итоге первый же матч плей-офф для россиянок оказался последним на турнире. Разгром в первой партии со счётом 9:25 наложил отпечаток на всю дальнейшую игру. Полностью прийти в себя волейболисткам России так и не удалось и поражение в трёх сетах поставило крест на медальных надеждах сборной. Не сумев преодолеть четвертьфинальный барьер сборная России повторила свой негативный результат последних двух Олимпиад.

Итоги 
Всего на счету сборной России в 2016 году 24 официальных матча. Из них выиграно 18, проиграно 6. Соотношение партий 58:31. Соперниками россиянок в этих матчах были национальные сборные 13 стран.

Состав 
В скобках после количество игр указано число матчей, проведённых волейболисткой в стартовом составе + в качестве либеро.

 Главный тренер — Юрий Маричев.
 Тренеры — Игорь Курносов, Сергей Хорошев.

Всего в 2016 году в составе сборной России в официальных турнирах играло 19 волейболисток, представлявших 5 клубов. Во всех проведённых сборной матчах участвовали Наталия Гончарова, Ирина Заряжко и Анна Малова, причём первые двое неизменно выходили в стартовом составе, а Малова — в качестве либеро. Самой результивной стала Наталия Обмочаева, набравшая в 24 матчах 459 очков (в среднем по 19,1 за игру).

Примечания

Ссылки и источники 
 Розыгрыш Гран-при-2016 на сайте ФИВБ
 Европейская олимпийская квалификация на сайте ЕКВ
 Женский олимпийский волейбольный турнир на сайте ФИВБ

Матчи женской сборной России по волейболу по годам